Finska mästerskapet i bandy 1956 avgjordes genom en enda serie. Oulun Palloseura vann mästerskapet.

Mästerskapsserien

Slutställning

Matcher 

Nykomlingar från Finlandsserien blev VPS och Lappeenrannan Pallo-Toverit medan JMP, OTP och Akilles åkte ur.

Finska mästarna 
OPS:

Källor

 Mitä-Missä-Milloin 1958, Otava 1957.
 Martti Jukola: Urheilun Pikkujättiläinen, 1958.
 Suomen Palloliiton toimintakertomus

 
1956 i Finland
Bandysäsongen 1955/1956
1956